Degermyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Degermyrtjärnarna, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Degermyrtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Degermyrtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,8 ha)
Degermyrtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 711992-174268), sjö i Robertsfors kommun, 
Degermyrtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 713609-174116), sjö i Robertsfors kommun, 
Degermyrtjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Degermyrtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,96 ha)
Degermyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn